Trinitat Vella – quartiere di Barcellona, nel distretto di Sant Andreu
 Trinitat Vella – stazione della metropolitana di Barcellona